Forach ist der Ortsname von

 Forach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Forach (Dornbirn), Ortsteil der Stadt Dornbirn in Vorarlberg, Österreich
 Forach (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Forach (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern